

Fiasco peut faire référence à :
 Dans un registre familier de plusieurs langues - comme le français, l'italien et l'anglais - un fiasco est un échec complet.
 Au cinéma, un fiasco est un échec cinématographique.
 Fiasco est le mot italien qui a donné le mot français fiasque.
 Fiasco est une ancienne unité de mesure pour les liquides en usage dans l'Italie de la Renaissance : selon qu'il fut fiasco da vino (fiasque de vin) ou fiasco da olio (fiasque d'huile), sa valeur était égale à 2,28 ou 2,08 litres.

Patronymes 
 FIASCO, un groupe de rock français ;
 Lupe Fiasco (1982-), un rappeur américain ;

Œuvres 
 Fiasco (Fíaskó), un film germano-islandais réalisé par Ragnar Bragason en 2000 ;
 Fiasco, un court-métrage américain réalisé par Pascal Grapard en 2005 ;
 Fiasco, un roman de l'écrivain polonais Stanislas Lem.

Informatique 
 FIASCO, nom des premières versions du logiciel de statistiques PSPP ;
 Fiasco, un micronoyau L4 développé par l’Université technologique de Dresde ;

Jeux 
 Fiasco, un jeu narrativiste ;